Военный спортивный клуб «Силезия» Вроцлав (), более известный как «Шлёнск» () — польский футбольный клуб из города Вроцлав.
В настоящее время выступает в высшем дивизионе польского чемпионата — Экстраклассе.

Текущий состав

История 

Клуб основан в 1947 году под именем «Пионер». Чемпион Польши 1977 и 2012 годов. Команда дважды выигрывала Кубок Польши — в 1976 и 1987 годах. Двухкратный обладатель Суперкубка Польши — в 1987 и 2012 годах. В 2009 году клуб выиграл Кубок лиги, переиграв в финале клуб «Одра». Команда неоднократно принимала участие в еврокубках, где наибольшего успеха добилась в сезоне 1976/77, дойдя до четвертьфинала Кубка Кубков, где уступила по сумме двух матчей итальянскому «Наполи». В сезоне 2011/12, Шленск Вроцлав повторил результат 1977 года и взял золотые медали чемпионата.

Текущее название клуба происходит от польского названия земли Силезия (, «Щлёнск»).

Стадион клуба 
Домашние матчи команда проводит на стадионе «Городской стадион», вмещающем 45,105 зрителей. Арена построена к Чемпионату Европы 2012 года. Характеристики стадиона соответствуют высшей 4-й категории УЕФА. Первый матч на новой арене команда провела 28 октября 2011 года в матче чемпионата страны.

Ультрас 
Ультрас-группа: Szlachta z Wrocławia. Друзьями считаются ультрас клубов: «Лехия (Гданьск)», «Мотор (Люблин)», «Медзь», «Опава», «Ференцварош». До 2016 года дружили с ультрас «Висла (Краков)». Так же в 1980-х годах многие болельщики участвовали в движении «Солидарность».

Участие в еврокубках

Достижения 
 Чемпион Польши (2): 1977, 2012
 Обладатель Кубка Польши (2): 1976, 1987
 Финалист Кубка Польши: 2013
 Обладатель Суперкубка Польши (2): 1987, 2012
 Обладатель Кубка польской лиги: 2009

Известные игроки 

  Амир Спахич
  Владислав Жмуда
  Антоний Лукасевич
  Ян Томашевский
  Максим Зиновьев
  Владимир Гречнёв
  Ярослав Крупский

Примечания

Ссылки 
  

Футбольные клубы Польши
ФК «Шлёнск»
Армейские футбольные клубы